
Molekulska formula -{C12H13N3O2}- se može odnositi na:
 Farampator
 Izokarboksazid
 Triazikvon, hemotijski lek